Mangiarotti ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Mangiarotti (1921–2012), italienischer Designer
 Dario Mangiarotti (1915–2010), italienischer Fechter
 Edoardo Mangiarotti (1919–2012), italienischer Fechter